Das gelobte Land steht für:
 das Land der Verheißung in der Bibel, siehe Gelobtes Land

Das gelobte Land ist der deutsche Titel folgender Werke der Literatur:
 Das gelobte Land (Pontoppidan), Roman von Henrik Pontoppidan aus dem Jahr 1892
 Das gelobte Land (Reymont), Roman von Władysław Reymont aus dem Jahr 1897
 Das gelobte Land (Feuchtwanger), Band 3 der Josephus-Trilogie von Lion Feuchtwanger aus dem Jahr 1942
 Das gelobte Land (Remarque), Arbeitstitel des postum erschienenen Romans von Erich Maria Remarque
 Das gelobte Land (Kárason), Roman von Einar Kárason

Das gelobte Land ist der deutsche Titel folgender Filme:
 Das gelobte Land (1973) (Originaltitel: La tierra prometida), kubanischer Film von Miguel Littín 
 Das gelobte Land (1975) (Originaltitel: Ziemia obiecana), polnischer Spielfilm von Andrzej Wajda, Adaption des gleichnamigen Romans von Władysław Reymont

Das gelobte Land ist der deutsche Titel des folgenden Oratoriums:
 Das Gelobte Land (Saint-Saëns), Op. 140 (Originaltitel: The Promised Land), Oratorium von Camille Saint-Saëns

Das gelobte Land ist der deutsche Titel des folgenden Comics:
 Das gelobte Land (Comic) (Originaltitel: La terre promise), ein Band der Lucky-Luke-Reihe aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Gelobtes Land (Begriffsklärung)
 Promised Land, Begriffsklärung